Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Simpson:

 USS Simpson (DD-221), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1946
 USS Simpson (FFG-56) ist eine Fregatte der Oliver-Hazard-Perry-Klasse, in Dienst seit 1985

Simpson